La frase de "El mundo futuro" puede hacer referencia a lo siguiente:

 El mundo futuro, una serie de historietas de ciencia ficción creada por el español Guillermo Sánchez Boix.
 El mundo futuro, canción del grupo español de música pop Mecano incluida en el álbum "Ana|José|Nacho" (℗ 1998).